Victory är en bokserie med krigsböcker utgiven mellan 1962 och 1987 av Wennerbergs Förlag.

Skönlitteratur
Bokserier